Leave Me Alone – EP degli S.O.B. del 1986
Leave Me Alone – singolo di Michael Jackson del 1989
Leave Me Alone – singolo delle The Veronicas del 2006
Leave Me Alone – singolo di Hanna Pakarinen del 2007
Leave Me Alone (I'm Lonely) – singolo di Pink del 2007
Leave Me Alone – singolo di Alexander Rybak del 2012
Leave Me Alone – album delle Hinds del 2016